F barré peut être :
 Ꞙ (minuscule : ꞙ), lettre f barré ;
 ₣, symbole proposé en 1988 pour le franc français.